Аэропорт Колонсей (, ) — аэропорт на шотландском острове Колонсей в области Аргайл и Бьют. Каждый вторник и четверг компанией Hebridean Air Services из аэропорта совершаются рейсы в аэропорт Обан.

Примечания 

Аэропорты Шотландии
Аргайл-энд-Бьют